Пуэрто-риканская Коммунистическая партия (ПКП; ) — коммунистическая партия в Пуэрто-Рико, действовавшая с 1934 по 1991 годы.

История 
Основана 23 сентября 1934 на съезде в Понсе на базе коммунистических групп, существовавших в Пуэрто-Рико с начала 1930-х, а также членов профсоюзного объединения «Свободной федерации рабочих». Съезд принял программу, ставившей задачу организации антиимпериалистического и рабочего движения в стране.

Партия выступала за независимость Пуэрто-Рико против иностранного влияния, за что подвергалась преследованиям. В 1935 партия вступила в Коминтерн. ПКП сыграла ведущую роль в создании в 1940 Всеобщей конфедерации рабочих Пуэрто-Рико.

В 1946 на Чрезвычайном съезде был принят устав партии, а в 1954 на 4-м съезде — новая программа.

В 1950-е в результате усиления холодной войны ПКП подверглась жёстким репрессиям, партия фактически была запрещена. Впоследствии партия преодолела последствия репрессий, организовала борьбу против статуса Пуэрто-Рико «как свободно присоединившегося» к США государства, за объединения демократических сил страны. В 1958 ПКП участвовала в основании Движения за независимость ().

ПКП распалась в 1991. Летом 2010 восстановлена под названием Коммунистическая партия Пуэрто-Рико ().

Генеральные секретари ПКП 
 Альберто Санчес
 Рамон Мирабаль (Ramón Mirabal Carrión)
 Феликс Охеда (июнь 1970 - 1976)
 Франклин Иризарри
 Хуан Батиста Перес (на 1987)

См. также 
 Политические партии Пуэрто-Рико

Примечания

Литература 
 Латинская Америка: энциклопедический справочник. — М.: Советская энциклопедия, 1982.
The case of Puerto Rico: memorandum to the United Nations by the Communist Party of Puerto Rico. Foster, William Z. 1881-1961 (intro) New York, New Century Publishers, 1953

Политические партии по алфавиту
Политические партии Пуэрто-Рико
Пуэрто-Рико
Политические партии, основанные в 1934 году
История Пуэрто-Рико